Luigi De Marchi ist der Name folgender Personen: 

* Luigi De Marchi (Geophysiker) (1857–1936), italienischer Geophysiker 
 Luigi De Marchi (Psychologe) (1927–2010), italienischer Psychologe 
 Luigi De Marchi (Regisseur) (1927–2020), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Maler